Nazwa dwóch rezerwatów przyrody w Polsce:
 Rezerwat przyrody Jezioro Martwe w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim.
 Rezerwat przyrody Jezioro Martwe w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim.

Zobacz też 
 Rezerwaty przyrody w Polsce